Цхакая () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Цхакая, Коба Львович (род. 1964) — грузинский актёр, режиссёр и драматург, сценарист, продюсер.
 Цхакая, Михаил Григорьевич (1865—1950) — грузинский революционер, советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Цхакая — название города Сенаки в Западной Грузии в 1976—1989 годах.